Douze navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Otter, d’après le nom en anglais de la loutre.

 Le  était un ketch de 4 canons, lancé en 1700 et capturé par les Français en 1702.
 Le  était un vaisseau de sixième rang de 14 canons, lancé en 1709 et vendu en 1713.
 Le  était un sloop de 8 canons. Lancé en 1721, il fait naufrage en 1741.
 Le  était un sloop de 14 canons, lancé en 1742 et vendu en 1763.
 Le  était un sloop de 14 canons, lancé en 1767 et qui fait naufrage en 1778.
 Le  était un sloop de 14 canons, l’ancien navire marchand Français Glanure, que la Royal Navy captura en 1778 et vendit en 1783. Il devint alors le navire marchand et négrier Cyclops. Les Français l’ont capturée en décembre 1795, alors qu’il livrait sa troisième cargaison d’esclaves aux Antilles.
 Le  était un brick-sloop de 14 canons, lancé en 1782. Il a été converti en brûlot en 1800 et a été vendu en 1801.
 Le  était un sloop de 18 canons, lancé en 1805. Il a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1814 et a été vendu en 1828.
  était un bateau-courrier à roue à aubes en bois, auparavant le navire Wizard du General Post Office. Il est transféré à la Royal Navy en 1837, devient canonnière en 1854, remorqueur en 1865, transport de charbon en 1878 et il est vendu en 1893.
 Le HMQS Otter était une canonnière à hélice, lancée en 1884. Il a servi dans la Force de défense maritime du Queensland et les Forces navales du Commonwealth et a été vendu en 1906. Il a ensuite été racheté par la Royal Australian Navy, sous le nom de HMAS Otter.
 Le  est un destroyer de classe C, lancé en 1896 et vendu en 1916.
 Le  est un sous-marin de classe Oberon, lancé en 1962 et vendu en 1992.

Voir aussi 
 , un destroyer d’escorte de classe Buckley de l’United States Navy.

Notes et références 

Otter